Kenyu Sugimoto (杉本 健勇  Sugimoto Kenyu; Osaka, 18 de Novembro de 1992) é um futebolista japonês que atua como atacante do Júbilo Iwata, por empréstimo do Urawa Red Diamonds.

Carreira 
Kenyu Sugimoto começou a carreira no Cerezo Osaka, em 2010.

Títulos
Cerezo Osaka
Copa da J-League : 2017

Naturais de Osaka
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Cerezo Osaka
Futebolistas do Tokyo Verdy 1969 Football Club
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Futebolistas olímpicos do Japão